„Duquesne” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Marine nationale, na cześć Abrahama Duquesne:
 „Duquesne” - 80-działowy okręt liniowy z napędem śrubowym typu Duquesne z lat 50. XIX wieku, od 1872 roku „Veilleur”
 „Duquesne” – nieopancerzony krążownik z lat 70. XIX wieku
 „Duquesne” - niezbudowany pancernik typu Lyon z okresu I wojny światowej
 „Duquesne” - krążownik ciężki typu Duquesne z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Duquesne” (D603) - niszczyciel rakietowy typu Suffren z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów